Bait (1950), een Britse film uit 1950
Bait (1976), een film uit 1976
Bait (2000), een film uit 2000
Bait (2002), een televisiefilm uit 2002
Bait (2012), een thriller uit 2012
Bait (roman), een roman van Alex Sánchez